Proconodontida — ряд конодонтів, вимерлого ряду примітивних хребетних. Відомий до численних рештках конодонтових елементів (зубоподібні фрагменти щелеп завдовжки 0,1 — 1 мм). Ці конодонти характеризуються тонкостінними елементами з гладкою поверхнею, які утворюють відносно простий апарат. Найбільш раннім представником Proconodontida є пізньокембрійський Proconodontus.

Філогенія 
Філогенетична кладограма, що показує родинні зв'язки конодонтів:

Примітки

Посилання 
 A suprageneric taxonomy of the conodonts. Maurits Lindström, Lethaia, Volume 3, Issue 4, pages 427—445, October 1970, 
 The conodont apparatus as a food-gathering mechanism. Maurits Lindström, palaeontology, volume17, part 4, pages 729—744
 Taxonomy, Evolution, and Biostratigraphy of Conodonts from the Kechika Formation, Skoki Formation, and Road River Group (Upper Cambrian to Lower Silurian), Northeastern British Columbia. Leanne J. Pyle and Christopher R. Burnes, Canadian Journal of Earth Sciences, 38(10), pages 1387—1401, 2001, 

Конодонти
Ряди тварин